Axiidae:
  — семейство десятиногих раков из инфраотряда Axiidea
  — отвергнутое название бабочек из семейства Cimeliidae